Canal Stieltjes, en néerlandais Stieltjeskanaal, canal néerlandais de la province de Drenthe.
 Stieltjeskanaal, village néerlandais de la commune de Coevorden, situé sur le canal du même nom.

Homonymie de toponyme